Айсиньгиоро:

 Айсиньгиоро Абахай — восьмой сын Нурхаци — основателя маньчжурского государства
 Айсиньгиоро Нурхаци — основатель маньчжурской империи